Die erste Auflage des Europapokals im Badminton fand 1978 im deutschen Göppingen statt. Dabei setzte sich der dänische Topfavorit Gentofte BK im Finale gegen den deutschen Vertreter 1. BV Mülheim, dem Team ASKÖ Sport Aman aus Österreich und Holly Trinity BC aus Irland durch.

Die Ergebnisse

Endstand

Weblinks 
 www.sbg.ac.at (englisch)

1978
Europapokal 1978
Sportveranstaltung im Landkreis Göppingen
Sport (Göppingen)
Badmintonwettbewerb in Deutschland